Wosnessenskaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Wosnessenskaja (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Wosnessenskaja (Komi), Dorf in der Republik Komi
 Wosnessenskaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar

Siehe auch:
 Wosnessensk
 Wosnessenski (Begriffsklärungsseite)
 Wosnessenskoje (Begriffsklärungsseite)